Натуральне число 1041
 1041 рік до нашої ери
 1041 рік нашої ери